Mestwin ist der Name folgender Personen: 
 Mestwin I. (um 1160–1219/1220), Herzog von Pommerellen
 Mestwin II. (um 1220–1294), Herzog von Pommerellen

Mestwin ist der Name folgender Orte:
 Mestwin (Stężyca) (kaschubisch Mestwinowò), Woiwodschaft Pommern, Polen